Palmira je lahko:
 Palmira, mesto v osrednji Siriji
 Palmira (atol) - atol v Tihem oceanu
 Palmira (opera) - opera Simona Mayrja iz leta 1806
 Palmira Klobas Pečnik, slovenska glasbenica